Slovo Plešivec má více významů:

 Plešivec (Dubá), část města Dubá v okrese Česká Lípa
 Plešivec (Český Krumlov), část města Český Krumlov v okrese Český Krumlov
 Plešivec (Slovensko), slovenská obec v okrese Rožňava
 Svazek obcí Plešivec – svazek obcí Abertamy a Merklín v okrese Karlovy Vary

hory a vrchy

 Plešivec (Krkonoše) (1210 m) – hora v Krkonoších
 Plešivec (Krušné hory) (1029 m) – hora v Krušných horách
 Plešivec (Šumava) (978 m) – kopec na Šumavě
 Plešivec (Šumavské podhůří) (862 m) – kopec v Šumavském podhůří
 Plešivec (Doupovské hory, 841 m) – kopec v Doupovských horách sv. od Stružné
 Plešivec (Český les) (766 m) – kopec v Českém lese
 Plešivec (Doupovské hory, 662 m) – kopec v Doupovských horách jižně od Klášterce nad Ohří
 Plešivec (Brdská vrchovina) (654 m) – kopec v Brdské vrchovině u Rejkovic
 Plešivec (Lužické hory, 658 m) – kopec v Lužických horách sz. od Krompachu
 Plešivec (Lužické hory, 597 m) – kopec v Lužických horách sv. od Chřibské
 Plešivec (České středohoří, 509 m) – kopec v Českém středohoří sz. od Litoměřic
 Přírodní památka Plešivec – přírodní památka na stejnojmenném vrchu v okrese Litoměřice
 Přírodní rezervace Plešivec – přírodní rezervace v Malých Karpatech na Slovensku
 Plešivec (Křivoklátská vrchovina, 495 m) – kopec v Křivoklátské vrchovině západně od Zdic
 Plešivec (České středohoří, 477 m) – kopec v Českém středohoří jz. od Vlastislavi
 Plešivec (Křivoklátská vrchovina, 459 m) – kopec v Křivoklátské vrchovině východně od Hýskova
 Plešivec (Hořovická pahorkatina, 453 m) – kopec v Hořovické pahorkatině západně od Měňan
 Plešivec (Hořovická pahorkatina, 362 m) – kopec v Hořovické pahorkatině u Karlštejna